Великое сокрытие — основополагающий термин шиитского направления ислама. Означает период жизни последнего, двенадцатого имама Махди, в наличие которого в мире верят шииты-двунадесятники, с 941 года н. э. по настоящее время. Великому сокрытию предшествовало малое, продолжавшееся с 874 по 941 год.

Концепция 
Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди признаётся шиитами последним из двенадцати имамов, который, в отличие от первых одиннадцати, не умер, но скрывается и явится в конце времён.

Предыстория 
Кайсаниты впервые в истории ислама ввели понятие сокрытия в религиозный обиход.

Причины сокрытия 
Шариф аль-Муртаза утверждал, что двенадцатый имам в начале сокрытия скрывался только от врагов и лишь с увеличением опасности для своей жизни стал также избегать сторонников. При этом существует множество историй о том, что он «проявлял себя» перед теми или иными лицами, «открываясь» им.
Когда Джабир ибн Абдалла спросил Мухаммада о пользе от сокрытого имама, пророк ответил, что люди получают от него такую же пользу, как от солнца, когда оно скрыто за тучами.

Высказывается мнение о сокрытии по приказу Бога в целях сохранения жизни в условиях опасности. Также упоминают следующие причины: в условиях сокрытия верующие получают награду за приверженность имаму, который сокрыт от них, а сам он получает возможность не приносить присягу жестоким правителям.

В шиитской традиции упоминаются следующие причины: безопасность имама, независимость от текущих властей, испытание верующих и тайная причина, которая останется таковой до конца времён. Согласно хадису, настоящая причина выяснится, когда имам вернётся.

Критика 
С началом Сокрытия роль имама как главы общины осталась вакантной. Вначале это не имело большого значения, так как шииты в то время не имели политической власти. Однако с появлением шиитских государств данное обстоятельство начало играть роль, так как, если имам существует, управлять шиитами должен он. Такая ситуация вызывала и вызывает трения между властями и верующими.

Доктрина сокрытия до начала сокрытия 
Исследователи ислама считают, что представления о сокрытом имаме были уже хорошо известны к X веку и не представляли собой что-то новое или невиданное ранее. Ранее они применялись к другим исламским религиозным деятелям. Во время кризиса наследования, связанного с обстоятельствами жизни бездетного (как минимум, по мнению его противников) одиннадцатого имама, эти идеи вызрели и была сформирована концепция великого сокрытия. Она могла быть дополнена и представлениями ранних шиитов о том, что Махди придёт как реформатор и исправитель дома (семейства) Мухаммада.

Физическое существование 
Шииты верят, что двенадцатый имам живёт именно в физическом теле. В качестве одного из аргументов в пользу возможности подобного они используют отсылки к необыкновенно (по человеческим меркам) долгой жизни некоторых библейских пророков.

Разделение шиитов во время Сокрытия

Знаки явления 
Существуют как принятые в шиитской традиции, так и общие для суннитов и шиитов знаки (признаки, знамения), которые будут, по мнению верующих, предшествовать явлению Махди или сопровождать его.

Шиитские признаки 
 Появление Суфьяни, тирана и противника Махди.
 Возвышение Ямани.
 Голос с неба.
 «Проглатывание» землёй армии Суфьяни в месте между городами Мекка и Медина.

Общие для суннитов и шиитов признаки

Суннитский взгляд 
У шиитов и суннитов разные взгляды в отношении личности Махди. Сунниты не признают таковым сына Хасана аль-Аскари, а значит, не верят и в его сокрытие. Однако они верят, что Махди будет происходить из семейства Мухаммада. Сунниты считают, что Махди ещё не родился, а его личность доподлинно известна одному Аллаху.

См. также 
 Гайбат
 Четырнадцать непорочных

Пояснения

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Шиизм
Шииты-двунадесятники
Махди